Cuidado de los hermanos puede referirse a:

 Dependencia personal
 Ecología del comportamiento
 Etología
 Fraternidad
 Trabajo reproductivo